Матвей:
 Матве́й — мужское имя древнееврейского происхождения. Известные носители:
 Матвей Габсбург (1557—1619) — император Священной Римской империи.
 Матвей Альбанский — католический церковный деятель XII века.
 Матвей Краковский (ум. 1410) — богослов XV века.
 Матвей Меховский (1457—1523) — польский историк и географ эпохи Ренессанса, профессор Краковского университета.
 Матвей Мещеряк (ум. 1587) — казацкий атаман, сподвижник Ермака в деле завоевания Сибири, основатель уральского казачества.
 Матвей Михайлович — эксай (князь) средневекового коми-пермяцкого Великопермского княжества.
 Матвей Парижский — английский хронист, историк, монах-бенедиктинец.
 Левий Матфей — апостол, автор Евангелия.
 Матвей — фамилия.
 Матвейс, Волдемар (Владимир Иванович Матвей, Владимир Марков; 1877—1914) — латвийский художник.